Tinsko je ime več naselij:
 Spodnje Tinsko
 Zgornje Tinsko